Johann von Wickede ist der Name folgender Personen:

* Johann von Wickede († 1471), deutscher Adliger, Ratsherr in Lübeck
 Johann von Wickede († 1509), deutscher Adliger, Ratsherr in Lübeck
 Johann von Wickede († 1577), deutscher Adliger, Ratsherr in Lübeck
 Johann von Wickede († 1599), deutscher Domherr
 Johann von Wickede (1637–1701), deutscher Landrat
 Johann von Wickede (1664–1732), deutscher Domdekan
 Johann Friedrich von Wickede (1755–1839), deutscher Forstmeister